Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 se dispute à Hambourg du 5 au .

Annette Van Zyl remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Annette Van Zyl et Pat Walkden.

En double mixte, la paire Annette Van Zyl et Frew McMillan enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Allemagne

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Allemagne